Moulinet kan syfta på:
 Moulinet, Alpes-Maritimes
 Moulinet, Lot-et-Garonne